McGinty steht für:

 McGinty (Alabama), ein Ort im Chambers County (Alabama) im US-Bundesstaat Alabama
 McGinty (Louisiana), ein Ort Im Morehouse Parish im US-Bundesstaat Louisiana

McGinty ist der Familienname folgender Personen:

 Anne McGinty (* 1945), US-amerikanische Komponistin, Dirigentin und Verlegerin
 Damian McGinty (* 1992), nordirischer Schauspieler und Sänger
 John J. McGinty III. († 2014), US-amerikanischer Offizier und Vietnamkriegveteran

Siehe auch:
 McGinty Mountain, Berg in Kalifornien, USA